Martin-Luther-Schule (Lutherschule, Luthergymnasium) steht für folgende Schulen:

 Luther-Volksschule Coburg
 Martin-Luther-Gymnasium Eisenach
 Martin-Luther-Gymnasium Eisleben
 Martin-Luther-Gymnasium Frankenberg/Sa.
 Lutherschule (Hannover), Gymnasium
 Lutherschule Helmstedt, Hauptschule
 Martin-Luther-Schule (Jerusalem)
 Martin-Luther-Schule (Marburg), Gymnasium
 Martin-Luther-Schule (Rimbach), Gymnasium
 Lutherschule (Paderborn), Grundschule mit zwei Standorten
 Martin-Luther-Gymnasium in Wittenberg, siehe Luther-Melanchthon-Gymnasium